Ofenhaus bezeichnet:
 Gebäude eines Gaswerks, in dem die Kohle-/Holzvergasung stattfindet
 Backhaus, abgesondertes Gebäude mit Backofen und gedecktem Vorraum zum Backen von Brot

Beispiele:

 Ofenhaus (Köniz), Ofenhaus von 1757 in Köniz, Kanton Bern, Schweiz
 Backhaus Giesel
 Backhaus (Irresheim)